Эрви́-ле-Шате́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Эрви-ле-Шатель. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10140.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 110 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 31 км к юго-западу от Труа.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 670 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 465 были экономически активными, 205 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 68,7 %). Из 465 активных работали 391 человек (218 мужчин и 173 женщины), безработных было 74 (30 мужчин и 44 женщины). Среди 205 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 100 — пенсионерами, 63 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV век). Памятник истории с 1914 года
 Крытый рынок (XIX век). Памятник истории с 1947 года
 Средневековые городские ворота Сен-Никола. Памятник истории с 1926 года
 
 Замок Эрви

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об